Irati (Paraná), município brasileiro 
 Irati (Santa Catarina), município brasileiro
 Formação Irati, fenômeno geológico

Ver também
 Iraty Sport Club

Desambiguações de topônimos